Himantocladium är ett släkte av bladmossor. Himantocladium ingår i familjen Neckeraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Himantocladium